NGC 646-1, de benaming voor een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Kleine Waterslang
 NGC 646-2, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Kleine Waterslang